Gesundheitsreform steht für:

 Gesundheitsreform in Deutschland, seit 1989
 Einführung des neuen niederländischen Krankenversicherungssystems 2006, siehe Krankenversicherung in den Niederlanden
 Reform des US-Gesundheitssystems seit 2010, siehe Gesundheitssystem der Vereinigten Staaten #Reform des Gesundheitssystems